Венди Уильямс (; род. 3 мая 1976, Пайквилл, , США) — американская транссексуальная порноактриса, модель и режиссёр. Член Зала славы AVN с 2014 года.

Биография 
Родилась и выросла в городе Пайквилл (Кентукки). Её семья работала на местных угольных шахтах. У неё было трудное детство из-за алкоголизма отца, и из-за этой причины прабабушка воспитывала её начиная с 6 класса. В 1997 году окончила Кентуккийский университет.

На сегодняшний день снялась более чем в 65 фильмах в качестве актрисы и выступила режиссёром для 17 фильмов. Включена в Зал славы AVN в 2014 году.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Трансгендерные порноактрисы